

Кшикоси — гміна в Сьредському повіті Великопольського воєводства
 Кшикоси — село в гміні Бульково Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Кшикоси — село в гміні Ґардея Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Кшикоси — село в гміні Кшикоси Сьредського повіту Великопольського воєводства
 Кшикоси — село в гміні Клодава Кольського повіту Великопольського воєводства
 Кшикоси — село в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства